

Sigle 
 Parental Guidance – restrizioni alla visione di un film o di una fiction televisiva imposte al pubblico minorenne
 Patrologia Greca (Patrologiae cursus completus, Series Graeca)
 Personaggio giocante – alter ego del giocatore in un gioco di ruolo o videogioco
 Procuratore generale
 PG – Panzer-Gewinde oppure Panzer-Rohr-Gewinde – tipo di filettatura di origine tedesca
 Procter & Gamble - azienda americana
 Parere Giuridico – Valutazione di conformità alla legge di proposte di atti\provvedimenti
 Protocollo Generale
 Polizia Giudiziaria

Codici 
 PG – codice vettore IATA di Bangkok Airways
 PG – codice FIPS 10-4 delle Isole Spratly
 PG – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Papua Nuova Guinea
 PG – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Pogradec (Albania)
 PG – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Perugia (Italia)

Informatica 
 .pg – dominio di primo livello di Papua Nuova Guinea

Mineralogia 
 Pg – abbreviazione di paragonite

Sport 
 PG – nei ruoli della pallacanestro, playmaker (point guard)
 PG – nelle statistiche di vari sport, partite giocate

Unità di misura 
 pg – simbolo del picogrammo
 Pg – simbolo del petagrammo

Altro 
 PG – targa automobilistica della provincia di Perugia dal 1933 (prima era PU)
 PG – targa automobilistica di Podgorica (Montenegro)

Note